Saint Alexis désigne plusieurs saints chrétiens des Églises catholiques et orthodoxes  portant le nom d'Alexis.

Saints catholiques et orthodoxes  
Par ordre chronologique du décès : 
 Alexis de Rome ou Alexis l'Homme de Dieu ou Alexis d'Édesse († 404 / 412 ?), pénitent ; fêté le 17 mars en Orient et le  en Occident. L'histoire hagiographique de sa vie donna lieu à la Vie de saint Alexis, poème médiéval apparu au .

Saints et bienheureux catholiques 
Par ordre chronologique du décès : 
 Alexis Falconieri (°1200 - †1310), l'un des sept fondateurs de l'Ordre des Servites de Marie ; fêté le 17 février.
 Alexis Sobaszek (°1895 - †1942), bienheureux, prêtre polonais, curé de la paroisse de Siedlemin, martyr des nazis à Dachau ; fêté le . 
 Alexis Zaryckyj (°1912 - †1963), Oleksa Zaryckyj, né à Bilch, prêtre de Lviv et martyr ; fêté le 30 octobre.

Saints orthodoxes 
 Alexis de Bithynie, évêque ; fêté le 10 juin.
 Alexis de Constantinople, martyr ; fêté le 9 août.
 Alexis de Kiev, moine ; fêté le 11 mai. 
 Alexis de Moscou († 1378), métropolite, thaumaturge, traducteur des évangiles en russe ; fêté le 12 février.
 Alexis Nikolaïevitch de Russie (°1904 - †1918), martyr de l'Église orthodoxe russe ; fêté le 17 juillet.
 Alexis d'Ugine (ou Archiprêtre Alexis Medvedkov) (°1867 - †1934) ; fêté le  22 août (dormition au nouveau calendrier)  et le 13 octobre (translation de ses reliques à Bussy-en-Othe en 2004).

Voir aussi

Références 

Alexis
Alexis
Alexis